Marshall County este numele a douăsprezece comitate din diferite state ale Statelor Unite ale Americii.

 Comitatul Marshall, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Marshall, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Marshall, statul  -- (Categorie și format)  
 Comitatul Marshall, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Marshall, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Marshall, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Marshall, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Marshall, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Marshall, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Marshall, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Marshall, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Marshall, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Marshall (dezambiguizare)